Teatro Gustavo Modena – Teatro Gustavo Modena a Genova
 Teatro Gustavo Modena – Teatro Gustavo Modena a Vaiano